Jacque-Dupont (1906-1985), pianiste et compositeur français ;
 Jacques Dupont (1909-1978), scénographe et décorateur de théâtre français ;

 Jacques Dupont (1921-2013), réalisateur et scénariste français ;
 Jacques Dupont (1928-2019), coureur cycliste français ;
 Jacques Dupont (1929-2002), ministre d'État de la principauté de Monaco.